Sergej Ryzjikov (ruimtevaarder), een Russisch ruimtevaarder
 Sergej Ryzjikov (voetballer), een Russisch voetballer